Northmoor – villaggio del Regno Unito in Inghilterra nell'Oxfordshire
Northmoor – comune degli Stati Uniti d'America in Missouri